Kardos Eszter (?) művészettörténész
Kardos Eszter (1991) színésznő